Příjmení Doleček má více osob:

 Čeněk Doleček (1898-1944) – český hajný, odbojář a oběť nacismu, otec Oldřicha Dolečka
 Jan Doleček (malíř) (* 1949) – český malíř
 Jan Doleček (politik) (1924–???) – český a československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Jaroslav Doleček (1928–2017) – český filmař
 Josef Doleček (* 1912) – český germanista a anglista, hudebník, práce z oboru astronomie a kosmonautiky
 Milan Doleček – více osob
 Oldřich Doleček (1927-1945) – český odbojář a oběť nacismu, syn Čeňka Dolečka
 Rajko Doleček (1925–2017) – český lékař, prozaik a univerzitní profesor

ženy
 Barbora Tachecí rozená Dolečková (* 1963) – česká novinářka